Населенні пункти:
 Лорка — місто з населенням 93 тисячі осіб, ,  Мурсія.

Персоналії:
 Лорка, Федеріко Гарсія — іспанський поет і драматург, відомий також як музикант і художник-графік. (*1898—†1936)

Інше:
 Лорка — альбом 1970 року американського співака Тіма Баклі (), названий на честь поета Лорки.